Crummer steht für:

 Larissa Crummer (* 1996), australische Fußballspielerin
 Mount Crummer, Berg im Viktorialand, Antarktika